Limnadiidae är en familj av kräftdjur. Limnadiidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limnadiidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Limnadiidae

pt:Imnadia
vi:Imnadia